Хонтхорст — имя собственное.

Известные носители:

 Хонтхорст, Виллем ван (1594—1666) — голландский живописец Золотого века; брат Геррита ван Хонтхорста.
 Хонтхорст, Геррит ван (1590—1656) — нидерландский художник утрехтской школы.